

Patronyme

 Ernst Augustinsson (1850-1925), médecin suédois ;
 Jonathan Augustinsson (1996-), footballeur suédois ;
 Ludwig Augustinsson (1994-), footballeur suédois, son grand frère.

Patronyme suédois